В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Хінгіс (півфінал)
 Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 Кім Клейстерс (чвертьфінал)
 Моніка Селеш (чвертьфінал)
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)
 Моніка Селеш (фінал)
 Олена Дементьєва (чвертьфінал)
 Відсутня

 Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
 Сандрін Тестю (3-тє коло)
 Єлена Докич (3-тє коло)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Барбара Шетт (2-ге коло)
 Ірода Туляганова (2-ге коло)
 Олена Лиховцева (3-тє коло)
 Чанда Рубін (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships